Рой Ми́ллер Эрна́ндес (; 24 ноября 1984, Картаго, Коста-Рика) — коста-риканский футболист, защитник клуба «Депортиво Саприсса». Выступал в сборной Коста-Рики. Участник чемпионата мира 2014 года.

Клубная карьера 

Миллер — воспитанник клуба «Картахинес». В 2003 году он дебютировал за команду на профессиональном уровне. Отыграв два сезона на родине, Рой перешёл в норвежский «Будё-Глимт». В новом клубе он быстро завоевал место в основе и показывал качественную игру, что вызвало интерес со стороны лидеров норвежской Типпелиги. В 2008 году Миллер перешёл в «Русенборг». Он подписал контракт с клубом на три года. Вскоре Рой получил травму колена, которая помешала ему нормально адаптироваться в команде, и он был вынужден уйти в аренду в шведский «Эргрюте». Несмотря на эти обстоятельства, Рой помог «Русенборгу» стать чемпионом Норвегии. 3 августа 2009 года в матче против «Эребру» Миллер дебютировал в шведском Аллсвенскане.

В январе 2010 года Рой подписал двухлетний контракт с американским клубом «Нью-Йорк Ред Буллз». 28 марта в поединке против «Чикаго Файр» он дебютировал в MLS. В 2013 году Миллер помог «быкам» завоевать MLS Supporters’ Shield. За команду Рой провёл более 100 матчей.

В начале 2016 года Миллер вернулся на родину, подписав контракт с «Саприссой». 18 января в матче против «Белена» он дебютировал за новую команду. 24 февраля в поединке против «Лимона» Рой забил свой первый гол за «Саприссу».

В начале 2017 года Миллер вернулся в США, подписав контракт с «Портленд Тимберс». 13 марта в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» он дебютировал за новую команду. 9 апреля в поединке против «Филадельфия Юнион» Миллер забил свой первый гол за «Портленд Тимберс».

Международная карьера 
В 2005 году в товарищеском матче против сборной Эквадора Рой дебютировал за сборную Коста-Рики. В том же году в составе сборной страны Миллер поехал на Золотой кубок КОНКАКАФ в 2005. На турнире он сыграл в матчах против сборных Канады, Кубы, США и Гондураса. В 2006 году попал в предварительный состав сборной для участия в Чемпионате мира в Германии, но в последний момент он был исключен тренером Алешандре Гимарайнсом из заявки национальной команды.

8 июня 2013 года во встрече отборочного этапа Чемпионата мира против сборной Гондураса Рой забил свой первый гол за национальную команду.

В том же году он во второй раз принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он выступил в поединках против команду Кубы, Гондураса и США.

В 2014 году Миллер попал в заявку национальной команды на поездку на Чемпионат мира в Бразилию. На турнире он принял участие в матче против Англии.

В 2015 году Рой в третий раз выступил на Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в поединках против команд Ямайки, Сальвадора, Канады и Мексики.

Голы за сборную Коста-Рики

Достижения 
Командные

 «Русенборг»
  Чемпионат Норвегии — 2009

 «Нью-Йорк Ред Буллз»
 Обладатель MLS Supporters’ Shield — 2013

Международные

 Коста-Рика
  Центральноамериканский кубок — 2005
  Центральноамериканский кубок — 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Статистика на rbk.no
 Статистика на proplayermanagement.com

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Картахинес»
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Эргрюте»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз II»
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»
Игроки ФК «Портленд Тимберс 2»